Le tournoi Kuwait PSA Cup 2011 est l'édition 2011  du tournoi de squash Kuwait PSA Cup qui se déroule à Koweït du 23 au . Cette édition fait partie des PSA World Series Platinum, catégorie la plus prestigieuse et la plus richement dotée.

Le tableau est composé de 48 joueurs dont 16 têtes de série. Le tournoi ne comporte pas de tours de qualification. Abdullah Al Muzayen reçoit une wildcard pour le tableau principal. 

James Willstrop remporte la finale contre Karim Darwish, ce qui représente pour Willstrop la 14e victoire de sa carrière sur le PSA World Tour. Stewart Boswell, éliminé en quart de finale, annonce la fin de sa carrière après son dernier match.

Une particularité de ce tournoi est les quarts de finale, les matches étant de nouveau tirés au sort.

Têtes de série

Tableau final

Tableau supérieur

Tableau supérieur 1

Tableau supérieur 2

Tableau supérieur 3

Tableau supérieur 4

Tableau inférieur

Tableau inférieur 1

Tableau inférieur 2

Tableau inférieur 3

Tableau inférieur 4

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2011 de la PSA

Liens externes 

PSA World Series 2011
Kuwait PSA Cup
Sport en novembre 2011
Sport au Koweït en 2011